Бец Володимир Олексійович (нар. 14 (26) квітня 1834(18340426), Татарівщина — 30 вересня (12 жовтня) 1894) — український видатний анатом і гістолог, педагог.
 Пауль Бец, Пауль Отто Фердинанд Бец (нім. Paul Otto Ferdinand Betz; 10 липня 1895, Гамбург — 9 травня 1944, Севастополь) — німецький воєначальник, генерал-майор.